Позвоночник:
 Позвоночник — несущий элемент скелета у позвоночных животных.
 Позвоночник человека — основная часть осевого скелета человека.
 «Позвоночник» — человек, получающий какие-либо блага «по звонку», то есть благодаря покровительству влиятельных лиц (советский жаргонизм, см. Блат).
 «Флейта-позвоночник» — поэма В. В. Маяковского.

См. также 
 Позвонок (значения)